

Patronyme 

 Famille d'Auber de Peyrelongue, famille de la noblesse française subsistante
 Albert d'Auber de Peyrelongue (1909-2005), Général de corps d'armée français.
 Julien Peyrelongue, un joueur de rugby à XV.

Toponyme 

 Peyrelongue, une ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à Peyrelongue-Abos ;
 Peyrelongue-Abos, commune française des Pyrénées-Atlantiques.